Narthex silphium är en flockblommig växtart som beskrevs av Oerst.. Narthex silphium ingår i släktet Narthex och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
silphium